Hell is For Heroes (film)
Hell Is For Heroes (glazbeni sastav)